Die Milo South African Challenge 2002 fand vom 14 bis 20. Oktober 2002 in Pretoria, Südafrika, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2002/03 und gehörte zur Kategorie 4 Star. Es war mit 40.000 US-Dollar Preisgeld dotiert.

Vorjahressieger war Thierry Lincou, der in der ersten Runde gegen Simon Parke ausschied. Im Finale zwischen den beiden topgesetzten Spielern setzte sich David Palmer gegen John White mit 9:15, 15:12, 15:12, 9:15 und 15:12 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Plätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2002
PSA World Tour 2002/03
Sportveranstaltung in Pretoria